Cristian Zenoni – allenatore di calcio e calciatore italiano, fratello gemello di Damiano
 Damiano Zenoni – allenatore di calcio e calciatore italiano, fratello gemello di Cristian
 Marta Zenoni – mezzofondista italiana